Rupertsberg steht für: 
 Rupertsberg (Bingen am Rhein), Berg in Bingen am Rhein
 Kloster Rupertsberg in Bingen
 Rupertsberg (Sankt Georgen im Schwarzwald), Hügel sowie Stadtgebiet in Sankt Georgen im Schwarzwald

Siehe auch:
 Ruppertsberg